Voici la liste des planètes mineures numérotées de 509001 à 510000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 509001 à 510000

509001-509100

509101-509200

509201-509300

509301-509400

509401-509500

509501-509600

509601-509700

509701-509800

509801-509900

509901-510000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000